Roger Federer var regerande mästare, men förlorade i tredje omgången mot Ivo Karlovic.

Andy Murray vann finalen med 7–6(7–4), 7–6(7–5) mot Novak Djokovic.

Seedning
De åtta högst seedade spelarna gick direkt in i andra omgången.

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Undre halvan

Sektion tre

Sektion fyra

Externa länkar
Lottning
Kvallottning

Cincinnati Masters 2008